Manisch oder manisch steht für:

 antriebsgesteigert, siehe Manie
 unkontrolliert antriebsgesteigerte Phase einer manisch-depressiven Erkrankung
 manische Sprache, Soziolekt in Gießen, Marburg, Wetzlar und Bad Berleburg
 manische Sprache, Romani-Dialekt der französischsprachige Sinti (Manouches), siehe Romani
 deutschsprachige Bezeichnung für Manušice, Ortsteil in Česká Lípa, Tschechien

Siehe auch:
 Manische (Manouches)
 Manischeh (persischer weiblicher Name)